Der Hammerwurf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2006 wurde am 7. und 8. August 2006 im Ullevi-Stadion der schwedischen Stadt Göteborg ausgetragen.

In diesem Wettbewerb gab es einen russischen Doppelsieg. Europameisterin wurde die Weltrekordinhaberin Tatjana Lyssenko. Rang zwei belegte Gulfija Chanafejewa, die vor Tatjana Lyssenko für zwölf Tage Weltrekordlerin war. Die polnische Olympiasiegerin von 2000 und Vizeeuropameisterin von 2002 Kamila Skolimowska errang die Bronzemedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Die russische Europameisterin Tatjana Lyssenko verbesserte den bestehenden EM-Rekord dreimal:
 73,23 m – Qualifikation am 7. August, erster Versuch
 74,85 m – Finale am 8. August, erster Versuch
 76,67 m – Finale am 8. August, dritter ersuch

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Vierzig Wettbewerberinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Diese große Zahl von Sportlerinnen in dieser noch jungen Disziplin Hammerwurf war vor allem im Vergleich zu den anderen Wurfdisziplinen sehr hoch Zwei von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 70,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Werferinnen (hellgrün unterlegt) auf zwölf Athletinnen aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 66,81 m.

Gruppe A 

7. August 2006, 10:15 Uhr

Gruppe B 

7. August 2006, 12:30 Uhr

Finale 
8. August 2006, 19:30 Uhr

Weblinks 
 Göteborg European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 7. Februar 2023
 Women Hammer Throw European Championship 2006 Göteborg (SWE), todor66.com, abgerufen am 7. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 20th European Athletics, Championships, Göteborg SWE 07–13 AUG 2006, Ullevi Stadium, Women Hammer Throw, S. 668f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 7. Februar 2023
 Track and Field Statistics, XIX European Championship, Göteborg 2006, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 7. Februar 2023

Videolinks 
 2006 European Championships Women's Hammer - 1st Tatyana Lysenko, youtube.com, abgerufen am 7. Februar 2023
 2006 European Championships Women's Hammer - 3rd Kamila Skolimowska, youtube.com, abgerufen am 7. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2006